SLS je kratica za:

 Mercedes-Benz SLS AMG, avtomobil proizvajalca Mercedes-Benz
 natrijev dodecilsulfat oz. natrijev lavrilsulfat (angleško sodium laurilsulfate), surfaktant
 selektivno lasersko sintranje, tehnika aditivne proizvodnje
 Slovenska ljudska stranka, politična stranka v Sloveniji
 več drugih strank s tem imenom - glej Slovenska ljudska stranka (razločitev)
 somalilandski šiling, uradna valuta Somalilanda
 Space Launch System, ameriška raketa nosilka